Бошњани могу бити:

 Бошњани, старински (архаични) назив за становнике Босне
 Бошњани (Варварин), варијантни назив за село Бошњане у општини Варварин
 Бошњани (Параћин), варијантни назив за село Бошњане у општини Параћин
 Бошњани (Рача), варијантни назив за село Бошњане у општини Рача
 Манастир Бошњани, варијантни назив за манастир Бошњане у Крушевачкој епархији СПЦ
 Стари Бошњани, насеље у близини Крижеваца (Хрватска)
 Нови Бошњани, насеље у близини Крижеваца (Хрватска)

Види још 
 Бошњаци (вишезначна одредница)
 Босанци (вишезначна одредница)
 Босна (вишезначна одредница)